Gerçure peut ou a pu désigner :
 Petite fente ou crevasse peu profonde que l'on observe particulièrement à la peau, aux lèvres et, en général, à l'origine des membranes muqueuses, et qui est produite par le froid et par différentes autres causes ;
 Gerçures du mamelon, petites excoriations qui sont produites par la succion de l'enfant, et qui causent une très forte douleur ; 
 Petite fente qui se produit à la surface de la terre, à l'écorce des arbres ;
 Petit fendillement dans un enduit (notamment celui d'un tableau) ;
 En métallurgie : fente qui se voit sur l'acier trop fortement trempé ; 
 Maladie de la vigne qui paraît être une sorte de brûlure ;
 Roulure : séparation partielle ou complète entre les anneaux de croissance dans un arbre vivant, dues à la gelée, au vent, lors de l'abattage, etc.